Марокканские номерные знаки по размеру и внешнему виду в значительной степени соответствуют европейским и обычно показывают чёрный текст на белом фоне.

Описание 
С 2000 года знак начинается максимум с пяти цифр, за которыми следуют две вертикальные линии. Между строк есть арабский символ, чтобы различать серии. Наконец, существует одно- или двузначный код региона для происхождения автомобиля. Для двустрочных знаков появляются буква и код региона в верхней строке и серийный номер в нижней части. Старые номерные знаки показывают только цифры после шаблона 1254-56 | 7 | أ Недавние признаки показывают левую окраину территории, в том числе покрытые марокканской Западной Сахарой

Марокканские дипломатические номера имеют жёлтый фон. Они показывают в левом поле буквы CD и «Магос». Другая сторона таблички показывает то же самое по-арабски. Между этими двумя блоками появляются две пары чисел, последние указывают страну происхождения.

Региональные коды 
Региональные коды:

 Область Рабат — Сале — Кенитра
 1: Рабат
 2: Сале
 3: Сала Аль-Джадида
 4: Схират-Темара
 5: Хемиссет
 6: Касабланка Анфа
 7: Касабланка Хай-Мохаммади — Айн—Сба
 8: Касабланка Хай-Хассани
 9: Касабланка Бен-Мсик
 10: Касабланка Мулай-Рашид
 11: Касабланка Аль-Фида Дерби Султан
 12: Касабланка Мехуар
 13: Касабланка Сиди-Бернусси — Зената
 14: Мохаммедия
 15: Фес Джидид — Дар-Дбибаг
 16: Фес Медина
 17: Мулай-Якуб
 18: Сефру
 19: Булеман
 20: Мекнес Менза
 21: Мекнес Исмаилия
 22: Эль-Хаджеб
 23: Ифран
 24: Хенифра
 25: Эр-Рашидия
 26: Марракеш Менара
 27: Марракеш Медина
 28: Марракеш — Сиди-Юсеф — Бен-Али
 29: Эль-Хауз
 30: Шишауа
 31: Келаат Эс-Срагна
 32: Эс-Сувейра
 33: Агадир — Ида-Оутанан
 34: Агадир — Инезган — Айт-Меллул
 35: Штука Айт-Баха
 36: Тарудант
 37: Тизнит
 38: Уарзазат
 39: Загора
 40: Танжер — Асила
 41: Танжер Фахс — Бни-Макада
 42: Лараш
 43: Шефшауэн
 44: Тетуан
 45: Аль-Хосейма
 46: Таза
 47: Таунат
 48: Уджда
 49: Беркан
 50: Надор
 51: Таурирт
 52: Джерада
 53: Фигиг
 54: Сафи
 55: Эль-Джадида
 56: Сеттат
 57: Хурибга
 58: Бен-Слиман
 59: Кенитра
 60: Сиди-Касем
 61: Бени-Меллаль
 62: Азилаль
 63: Смара
 64: Гулимин (Гульмим)
 65: Тан-Тан
 66: Тата
 67: Асса-Заг
 68: Эль-Аюн
 69: Буждур
 70: Уэд Эд-Дахаб
 71: Ауссерд
 72: Касабланка Айн-Шок
 73: Касабланка Нуасер
 74: Касабланка Медиуна
 75: Мдик — Фнидек
 76: Дриуш
 77: Герсиф
 78: Уаззан
 79: Сиди-Слиман
 80: Мидельт
 81: Беррешид
 82: Сиди-Беннур
 83: Схур-Рехамна
 84: Фких-Бен-Салах
 85: Юсуфия
 86: Тингир
 87: Сиди-Ифни
 88: Тарфайя
 89: Лагуира

Примечания

Ссылки   
Ministére de L 'équimpent, du transport etc de la logistique : procédure d'immatriculation
 Ministére de L 'équimpent, du transport et de la logistique  : Modeles de plaques d'immatriculation
 Ministére de l'equiment, du transport et de la logistique : immatriculation des series WW et W18
 www.worldlicenseplates.com

Марокко
Транспорт в Марокко